Міста Греції містить перелік міст Греції із населенням більш ніж 15 000 мешканців. При цьому цифри не включають передмістя або прилеглі муніципалітети, таким чином, у великих містах, вони охоплюють тільки центральні райони, а не ширші столичні області. Курсивом виділено назви передмість Афін та Салонік.

Пояснення до верхніх індексів у таблиці:
 1 передмістя Афін у складі Афінської агломерації/конурбації.
 2 передмістя Салонік у Фессалонікській агломерації/конурбації.
 3 муніципалітет, що належить до нома Пірей.
 4 передмістя Афін в Афінському метропольному регіоні.
 5 передмістя Салонік у Фессалонікському метропольному регіоні.

Посилання 
 Дані перепису населення 2001 року. Грецька статистична служба
 Поправки до перепису населення 2001 року, введені після прийняття нового Кодексу муніципалітетів та громад . Міністерство внутрішніх справ, децентралізації та електронного управління Греції.

Греція

Адміністративний поділ Греції
Списки:Греція